

Geografia 
 Grazie – frazione del comune di Curtatone in provincia di Mantova, dove si trova l'omonimo santuario.

Mitologia 
 Grazie – figure mitologiche

Musica 
 Grazie (Meine Schönsten Lieder - Meine Größten Erfolge) – album di Al Bano del 1999
 Grazie – album di Gianna Nannini del 2006
 Grazie Tour 2006 – tour di Gianna Nannini
 Grazie Euro Tour 2007 – tour di Gianna Nannini
 Grazie – singolo di Pier Cortese del 2009
 Grazie – singolo degli Zero Assoluto del 2010

Altro 
 Grazie – plurale di grazia
 Grazie – lemma della lingua italiana che accompagna ed indica il verbo transitivo del ringraziare
 Grazie – Campo G.I.A. di Fabio Marchesi
 Caratteri tipografici con grazie

Pagine correlate 
Le Grazie
Tre Grazie

Altri progetti